Un cours de musique ou leçon de musique est un apprentissage de la musique dispensé par un professeur de musique.

Voir aussi 
 Solfège
 Enseignement de la musique en France

 Enseignement de la musique en Suisse

Enseignement de la musique